Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps - legeronderdeel opgericht in 1943. (VHK)
 Vlugheid en Kracht -  Nederlandse amateurvoetbalclub uit Sint Jansklooster